Калвертон има више значења:
 Калвертон (Њујорк)
 Калвертон (Вирџинија)
 Калвертон (Мериленд)